Husby-Långhundra kan syfta på

 Husby-Långhundra socken – en socken i Uppland
 Husby-Långhundra landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951, innan 1885 Husby landskommun
 Husby-Långhundra församling – en församling i Knivsta pastorat i Upplands södra kontrakt i Uppsala stift
 Husby-Långhundra kyrka – en kyrkobyggnad i Husby-Långhundra i Uppsala stift
 Husby-Långhundra, Knivsta kommun –  kyrkbyn i Husby-Långhundra socken i Knivsta kommun
 Husby-Långhundra distrikt – ett distrikt i Knivsta kommun och Uppsala län 2016–